«Лу́кко» ( — висячий замок) — финский хоккейный клуб из города Раума, выступает в Лииге. Основан в 1936 году.

Достижения 
СМ-Лига

 Золото: 1963, 2021
 Серебро: 1961, 1966, 1988
 Бронза: 1965, 1969, 1994, 1996

Известные игроки 

 Марк Бомерсбэк
 Анти Лааксонен
 Владимир Мышкин
 Дуэйн Ролосон
 Янис Спруктс
 Янне Нискала
 Петри Веханен

Ссылки 
 Официальный сайт

Раума
Хоккейные клубы Финляндии